Batinić bzw. Batinic ist der Familienname folgender Personen:

 Bernad Batinic (* 1969), ein in Österreich tätiger Psychologe
 Branka Batinić (* 1958), kroatische Tischtennisspielerin
 Tatjana Batinic (* 1985), österreichisches Model